Миросла́в Дми́триевич Сла́вов (; 8 сентября 1990, Киев, СССР) — украинский футболист, нападающий иранского клуба «Падиде».

Клубная карьера 

Мирослав Славов в возрасте 4-х лет эмигрировал вместе с родителями в Австрию, где и начал заниматься футболом, играя на юношеском и молодёжном уровне за разные австрийские клубы.

В 2008 году, в 17 лет, он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом французской Лиги 1 «Бордо», но играл там лишь за молодёжный состав, так и не получив шанс дебютировать за основную команду.

27 августа 2010 года Мирослав подписал 4-летний контракт с клубом российской Премьер-лиги махачкалинским «Анжи». 1 марта 2011 года дебютировал в «Анжи», выйдя в основном составе в матче Кубка России против «Зенита», а 12 марта 2011 года дебютировал в российской Премьер-лиге, выйдя в основе в матче первого тура против «Краснодара».

Достижения 
 Финалист Кубка Украины (1): 2011/12

Личная жизнь 
Помимо украинского свободно владеет 5 языками: немецким, английским, французским, испанским, и русским. Увлекается математикой. Его дедушка и бабушка известные математики на Украине (дед — доктор технических наук, профессор Иван Васильевич Бейко). У Мирослава есть старший брат, Вадим, который тоже профессиональный футболист и играет на Украине за «Арсенал» из Белой Церкви.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Берлинер АК 07»
Игроки ФК «Кемницер»
Игроки ФК «Веннсюссель»
Игроки ФК «Рига» (2015)
Игроки ФК «Падиде»